

Pseudonyme
 Darry Cowl (1925-2006), comédien et musicien français ;

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 George Cowl (1878-1942), acteur et réalisateur américain d'origine britannique ;
 Jane Cowl (1883-1950), actrice et dramaturge américaine.
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais